

Regény 
 Micimackó, A. A. Milne regénye
 Micimackó, Milne regényének szereplője

Walt Disney-adaptáció 
 Micimackó, a regényszereplő Disney-adaptációja
 Barátom, Róbert Gida 2018-ban megjelent fantasy film

Rajzfilmek 
 Micimackó kalandjai, a Micimackó című regény alapján készült 1977-es film
 Micimackó visszatér, 1997-es film
 Micimackó: Az ajándékok ideje, 1999-es film
 Tigris színre lép, 2000-es film
 Micimackó könyve – Szívből jövő történetek, 2001-es film
 Micimackó: Boldog új mackóévet, 2002-es film
 Malacka, a hős, 2003-as film
 Micimackó: Tavaszolás Zsebibabával, 2004-es film
 Micimackó és a Zelefánt, 2005-ös film
 Micimackó, a regény 2011-es újabb filmadaptációja

Rajzfilmsorozatok 
 Micimackó újabb kalandjai, 1988 és 1991 között futott rajzfilmsorozat
 Barátaim: Tigris és Micimackó, 2007-es animációs sorozat
 Micimackó csodálatos világa

Egyéb 
 A nagy Micimackó album, 2006-os album
 Az igazi Micimackó, 2004-es kanadai filmdráma
 Micimackó, Koncz Zsuzsa-dal 1971-ből
 Micimackó: Vér és méz, 2023-as brit horrorfilm Rhys Frake-Waterfield rendezésében